Distrito de Pariahuanca puede referirse a:

 Distrito de Pariahuanca, en el departamento de Junín, Perú.
 Distrito de Pariahuanca, en el departamento de Áncash, Perú.